Garmanns ist der Name folgender Orte in Österreich:

 Garmanns (Gemeinde Gföhl), Ortschaft und Katastralgemeinde der Stadtgemeinde Gföhl, Niederösterreich
 Garmanns (Gemeinde Ladendorf), Ortschaft und Katastralgemeinde der Marktgemeinde Ladendorf, Niederösterreich

Siehe auch
 Gahrmann
 Garmann
 Germanns